Chinon peut désigner :
 Chinon, une commune française située dans le département d'Indre-et-Loire
 chinon, un vin d'appellation d'origine contrôlée produit autour de Chinon, en Indre-et-Loire
 La centrale nucléaire de Chinon

Voir aussi 
 Chinon Industries, un fabricant japonais d'appareils photographiques et de caméras Super 8
 Château-Chinon, une ville du département de la Nièvre, divisée en deux communes :
 Château-Chinon (Ville)
 Château-Chinon (Campagne)